«Focus» (с англ. — «Сосредоточить») — песня американской певицы Арианы Гранде.

Вышла отдельным синглом в октябре 2015 года. В появившийся на прилавках в мае следующего, 2016 года третий альбом Арианы Гранде Dangerous Woman песня не вошла. (Точнее, на японских и только на японских изданиях альбома эта песня всё-таки есть, она добавлена как бонусный трек.)

Cайт Songfacts рассказывает:

История создания 
Ариана Гранде написала эту песню с сонграйтерами Саваном Котечей (из США), Ильёй и Петером Свенссоном (оба из Швеции). Спродюсировал запись Макс Мартин (тоже из Швеции). (Ранее Макс Мартин уже работал с Гранде. В частности, над хитами «Problem», «Break Free» и «Love Me Harder». Котеча, Илья и Мартин также были соавторами песни «Problem», а Петер Свеннссон, — бывший гитарист группы Cardigans, — соавтором песни «Love Me Harder».)

Текст песни 
Музыкальный сайт Songfacts пишет про смысл, который певица вкладывает в первые строки песни:

И про смысл, который она вкладывает в припев:

Участники записи

Запись 

 Записано в MXM Studios , Лос-Анджелес , США и Wolf Cousins ​​Studios , Стокгольм , Швеция
 Сведено в MixStar Studios, Вирджиния-Бич , США
 Мастеринг в Sterling Sound , Нью-Йорк , США

Управление 

 Все права принадлежат MXM (администрируется Kobalt), Wolf Cousins (STIM), Warner Chappel Music Scand ( STIM ), Universal Music Corp./GRANDARIMUSIC (ASCAP)

Персонал 

 Ариана Гранде  - ведущий вокалист, автор песни
 Саван Котеча  - автор песен, вокал
 Макс Мартин  - автор песен, продюсер, программист
 Илья Салманзаде  - автор песни, продюсер, гитара, бас, клавишные, программирование, бэк-вокал
 Джонас Тандер - роговая аранжировка, саксофон
 Штеффан Финдин - тромбон
 Стефан Перссон - труба
 Jonne Bentlov – труба
 Peter Carlsson – перкуссия
 Peter Svensson – бас
 Джейми Фокс – бэк-вокал
 Sam Holland – запись
 Serban Ghenea – сведение
 Tom Coyne – мастеринг
 John Hanes - ассистент по сведению

Музыкальное видео 

Видео было выпущено 30 октября 2015 года. Режиссёром музыкального клипа стала Ханна Люкс Дэвис, которая также сняла клипы к песне Гранде «Love Me Harder» и совместному с другими исполнителями синглу «Bang Bang». В начале видео содержится скрытая реклама телефона Samsung Galaxy Note 5, в сцене где Ариана рисует стилусом на экране фразу "focus on me".

Музыкальное видео получило более 820 миллионов просмотров на YouTube , став пятой по популярности загрузкой на сайт.

Живые выступления 

Гранде в первые исполнила песню на Honda Stage в театре iHeartRadio в Лос - Анджелесе 30 октября 2015 года.. Она также исполнила песню на 2015 American Music Awards 22 ноября, ранжированных по Billboard , как лучшее выступление ночи. По словам Бруна Нессифа из E! Гранде привнесла в представление «старый голливудский гламур». Гранде исполнила «Focus» и кавер «Zero to Hero» на специальном рождественском параде в Дисней-парке (тематическом парке в Диснейуорлд), песня была добавлена ​​в сет-лист для второго этапа Гранде.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2015 года
Песни 2015 года
Песни Арианы Гранде
Синглы Republic Records
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Арианой Гранде